Der BetVictor World Cup of Darts 2019 war ein Major-Turnier der Professional Darts Corporation und wurde vom 3. bis zum 6. Juni zum ersten Mal in der Barclaycard Arena in Hamburg ausgetragen. Es fand 2019 zum neunten Mal statt. Den Titel sicherten sich zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers die Schotten Gary Anderson und Peter Wright mit einem 3:1-Sieg im Finale über die Iren Steve Lennon und William O’Connor.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Teams bestehend aus je zwei Spielern teil. In der ersten Runde wurden dabei ausschließlich Doppel gespielt. Sieger des Spiels war das Team, welchem es zuerst gelang, insgesamt fünf Legs für sich zu entscheiden.

Ab dem Achtelfinale wurden dann zunächst zwei Einzel und – wenn nötig – ein abschließendes Doppel ausgetragen. Jedes gewonnene Match brachte hierbei einen Punkt. Wer die meisten Punkte gewann, zog in die nächste Runde ein.

Im Finale wurden die Anzahl der zu erspielenden Punkte auf 3 erhöht. Zunächst wurden also zwei Einzel ausgetragen, bevor im Doppel bereits ein 3:0-Endstand festgemacht werden konnte. Sollte dies nicht gelingen wurden maximal noch zwei weitere Einzel ausgespielt, bis ein Team die drei Punkte erreichte.

Ab dem Achtelfinale wurde Pro Einzel und Doppel im Modus Best of 7 Legs gespielt.

Teilnehmende Nationen 
Beim World Cup of Darts trat pro Nation eine Mannschaft aus zwei Spielern an. Es spielten immer die zwei bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit einer Nation als Team zusammen. Für die Auswahl entscheidend war die Weltrangliste mit Stand vom 12. Mai 2019.

Gesetzte Nationen

Ungesetzte Nationen

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 350.000 ausgeschüttet.

Ergebnisse

Ergebnisübersicht Achtelfinale

Ergebnisübersicht Viertelfinale

Ergebnisübersicht Halbfinale

Ergebnisübersicht Finale

Weblinks 

 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

2019
Dartveranstaltung 2019
Dartwettbewerb in Hamburg